El Acelerador Web Google (en inglés: Google Web Accelerator) fue un acelerador web creado por Google. 

Utiliza el software del cliente instalado en el ordenador del usuario, así como los datos de caché en los servidores de Google, para acelerar los tiempos de carga de páginas por medio de la compresión de datos, y el intercambio en caché de datos entre los usuarios.

La versión beta salió el 4 de mayo de 2005 y funciona con Mozilla Firefox 1.0+, Internet Explorer 5.5 + en Windows 2000 SP3 +, Windows XP, Windows Server 2003 y máquinas Windows Vista. 

El Acelerador Web Google envía las solicitudes de páginas web, con la excepción de páginas web seguras (HTTPS), a Google, lo que registra estas solicitudes. Algunas páginas web puede integrar la información personal en estas solicitudes de páginas. Google recibe temporalmente y oculta la información de las cookies que su ordenador envía a las solicitudes de página web con el fin de mejorar el rendimiento. El Acelerador Web Google puede recuperar el contenido de la página web que no ha sido solicitado, y guardarlo en su caché.

Problemas 
Se ha descubierto que el Acelerador Web Google tiene una tendencia a evitar la reproducción de los vídeos de YouTube con el mensaje en el reproductor de vídeo de YouTube, "Lo sentimos, este video ya no está disponible." Al deshabilitar Google Web Accelerator, el usuario debería ser capaz de reproducir de nuevo los vídeos de YouTube sin ningún problema. También se descubrió por Subnet1 que la mayoría de los videos pueden ser fijados por presionar "No Acelerar estos sitios" en las preferencias. Los usuarios también pueden añadir .cache.googlevideo.com en la sección "No acelerar estos sitios" en el panel de preferencias.

Referencias

Enlaces externos 
 Google Web Accelerator

Software descontinuado de Google